Bandoni – cognome italiano
 Claudio Bandoni – ex calciatore italiano